ZI sau Zi poate fi:

 Zi, unitate de măsurare a timpului
 Zimbabwe, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Zi!, interjecție: „spune!”

Legături externe 
  „zw” la acronymfinder.com